Die Challenge League 2014/15 war die 118. Spielzeit der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Es wurde an denselben Terminen gespielt wie in der Super League. An der Challenge League nahmen zehn Mannschaften teil.

Der FC Lugano stieg als Meister der Challenge League Ende Saison in die Super League auf und hatte dabei sieben Punkte Vorsprung auf den Servette FC Genève. Allerdings wären weder Servette noch der Drittplatzierte FC Wohlen aufstiegsberechtigt gewesen. Im Fall von Servette führten die finanziellen Unregelmässigkeiten zur Verweigerung der Spiellizenz durch die Swiss Football League, weshalb Servette den Gang in die Promotion League antreten musste, während der sportlich abgestiegene FC Biel-Bienne am grünen Tisch den Ligaerhalt realisieren konnte.

Modus 

Die Challenge League wurde zum dritten Mal mit zehn Teams ausgetragen. Wie in der Super League traten die zehn Vereine je viermal gegen jeden Gegner an, zweimal im heimischen Stadion, zweimal auswärts. Insgesamt absolvierte so jedes Team 36 Spiele.

Statistiken

Tabelle 

(A) – Absteiger der Saison 2013/14
(N) – Neuaufsteiger der Saison 2013/14

Saisonverlauf 
Tabellenführer

Tabellenletzter

Stadien

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Assistliste 
Bei gleicher Anzahl Assists sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise 

201415
Fußballsaison 2014/15